Die Saison 2007/08 war die vierte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 46. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Der Titelverteidiger Helsinge Skakklub und der durch den Zusammenschluss des Århus Skakklub mit dem Skolernes Skakklub entstandene Århus Skakklub/Skolerne lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das Helsinge knapp für sich entschied.
Aus der 1. Division waren der Nordre Skakklub und der Skakklubben Sydøstfyn aufgestiegen, beide Aufsteiger stiegen aber direkt wieder ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2007/08.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 10., 11. und 18. November 2007, 12. und 13. Januar 2008, 3. Februar 2008, 2. März 2008 sowie 12. und 13. April 2008. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Århus und je zwei in Valby ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Aalborg und je zwei in Græsted gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Helsingør ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2007
Schachveranstaltung 2007
Schachveranstaltung 2008